Отакар I (Оттокар I; ; ум. 1064) — маркграф Карантанской марки (Штирии) в 1056—1064 гг., основатель династии фон Траунгауер на престоле Штирии.

Отакар I (VI) был сыном некого Отакара V, правителя небольшого графства Траунгау в восточной части современной земли Верхняя Австрия с центром в Штайре. В 1056 г. Отакар I стал правителем Карантанской марки, которая позднее получила название Штирия () в честь родового замка Отакара Штайр (). Благодаря вхождению в состав марки владений Траунгау в долине Энса, Штирия значительно увеличила свою территорию и влияние в юго-восточной Германии. При Отакаре I завершились войны с венграми, разоряющие восточные области страны. Скончался Отакар в 1064 г.

Дети 
 Виллибирга Эппенштейн, дочь Адальберо I, герцога Каринтии:
 Адальберо II (ум. 1082), маркграф Штирийской марки (c 1064)
 Отакар II (ум. 1122), маркграф Штирийской марки (c 1082)

Правители Штирии
Траунгау
Правители Европы XI века